Theo van Gogh ist der Name folgender Personen: 

* Theo van Gogh (Kunsthändler) (1857–1891), niederländischer Kunsthändler und -sammler
 Theo van Gogh (Regisseur) (1957–2004), niederländischer Regisseur